Johann Kittel ist der Name folgender Personen:

* Johann Kittel (Theologe) (Johannes Kittelius; 1519–1590), deutscher Theologe und Pädagoge
 Johann Kittel (Medailleur) (1656–1740), deutscher Medailleur
 Johann Caspar Kittel (um 1650–1712/1720), deutscher Glasmacher und Glashändler 
 Johann Christian Kittel (1732–1809), deutscher Organist und Komponist
 Johann Heinrich Kittel (1652–1682), deutscher Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Johann Josef Kittel (1704–1783), böhmischer Arzt
 Johann Joseph Kittel (1723–1788), böhmischer Glashüttenbesitzer